Příjmení Atwood nese více různých osobností:

 Jane Evelyn Atwoodová (* 1947) – americká fotografka
 Margaret Atwoodová (* 1939) – kanadská spisovatelka a aktivistka
 Miguel Atwood-Ferguson (* 19??) – americký hudebník

Externí odkazy